Il campionato era formato da dodici squadre e l'Al-Wihdat vinse il titolo.

Classifica finale

Collegamenti esterni

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
Campionato giordano di calcio